Saint-Jacques (België), een plaats in de Belgische provincie Luik
St. Jacques (Canada), een plaats op het Canadese eiland Newfoundland

Saint-Jacques (Alpes-de-Haute-Provence)
ook:
Saint-Jacques-d'Aliermont, Seine-Maritime

Saint-Jacques-d'Ambur, Puy-de-Dôme
Saint-Jacques-d'Atticieux, Ardèche
Saint-Jacques-de-Néhou, Manche
Saint-Jacques-de-Thouars, Deux-Sèvres
Saint-Jacques-de-la-Lande, Ille-et-Vilaie
Saint-Jacques-des-Arrêts, Rhône
Saint-Jacques-des-Blats, Cantal
Saint-Jacques-des-Guérets, Loir-et-Cher
Saint-Jacques-en-Valgodemard, Hautes-Alpes
Saint-Jacques-sur-Darnétal, Seine-Maritime

Saint-Jacques (metrostation), een metrostation in Parijs
Saint-Jacques... La Mecque, een Franse film uit 2005 van Coline Serreau